
111-я танковая дивизия — танковое соединение в составе Рабоче-крестьянской Красной армии в годы Великой Отечественной войны.

Сокращённое наименование — 111 тд.

История 
Сформирована в августе 1941 года на базе 123 танкового полка 82-й моторизованной дивизии при переформировании последней в мотострелковую. Кроме того, на укомплектование 222-го танкового полка пошли 5-й и 10-й танковые батальоны бывшей 6-й легкотанковой бригады. Вошла в состав 36-й армии ЗабВО.

Боевой период: 9 августа 1945 — 3 сентября 1945 гг., в ходе которого принимала участие в Советско-японской войне. В период с 9 августа по 3 сентября 1945 года участвует в разгроме Квантунской армии, будучи в резерве командующего войсками Забайкальского фронта.

Дивизия была одной из двух танковых дивизий РККА сохранившихся к концу войны. 4 марта 1955 года переформирована в 16-ю танковую Краснознамённую дивизию (в/ч 15871), пункт постоянной дислокации Налайх (МНР) в составе 6-й гвардейской танковой армии. А летом 1957 г. 16-я тд была расформирована. В составе 16-й тд были 29/133 мсп/мехп, 165-й, 222-й, 223-й тп и 73-й ттсп.

Состав 
 222-й танковый полк;
 223-й танковый полк;
 111-й мотострелковый полк;
 111-й артиллерийский полк;
 111-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион;
 111-й разведывательный батальон;
 понтонный батальон;
 111-й отдельный батальон связи;
 111-й медико-санитарный батальон;
 111-й автотранспортный батальон;
 111-я ремонтно-восстановительная рота;
 рота регулирования;
 полевой хлебозавод;
 100-я полевая почтовая станция;
 2120-я полевая касса Госбанка;
 100-я впс.

На 10 августа 1945 г. насчитывала 5826 человек, 159 танков, 669 автомашин.

Командиры 
 Шевников, Иван Владимирович, полковник (1.08.1941 — 14.02.1942)
 Троицкий, Иван Иванович, полковник (15.02.1942 — 11.04.1944)
 Тимохин, Демьян Васильевич, полковник (12.04.1944 — 30.12.1944)
 Сергеев, Иван Иванович, полковник (31.12.1944 — август 1946)

Отличившиеся воины дивизии

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

См. также 
 Список кавалерийских, танковых и артиллерийских дивизий РККА (1941—1945)

Танковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1957 году